Papežská komise pro archeologii (lat. Pontificium consilium archaeologiae sacrae) je dikasterium Římské kurie.

Historické pozadí 
Původ komise vychází z myšlenky římského archeologa Giovanniho Battisty de Rossiho, který byl vášnivý vědec zaujatý křesťanskými katakombami, a který vnesl do církevní archeologie nové topografické metody. Při práci vycházel jednak z historických pramenů a jednak ze samotných památek.

Papež Pius IX. se podle jeho návrhu rozhodl vytvořit komisi pro ochranu historických budov v Římě a jeho předměstí. Toto rozhodnutí se událo v Římě v době, kdy opět spatřil světlo světa komplex katakomb sv. Kalixta. Formálně byla komise ustanovena 6. ledna 1852.

Tato komise se stala „papežskou“ za pontifikátu papeže Pia XI. v roce 1925 a díky Lateránským smlouvám z roku 1929 získala pravomoc i nad katakombami, které jsou na území italského státu.

Činnost komise nebyla přerušena dokonce ani za II. světové války, kdy pod vedením Antonia Ferrua S.J. práce pokračovala. To mělo dopad na poznání raně křesťanské architektonické struktury v Itálii.

Po roce 2000 byla komise zmodernizována, s cílem dosáhnout lepšího pochopení katakombního komplexu. Tento nový aspekt se týká obou činností, archeologické i památkové, a to jak technické modernizace, tak i dokumentární práce a fungování komise.

Pořadí prezidentů 
 Kardinál Basilio Pompilj (1925 – 5. května 1931 zemřel)
 Kardinál Francesco Marchetti Selvaggiani (1931 – 13. ledna 1951 zemřel)
 Kardinál Clemente Micara (1951 – 11. března 1965 zemřel)
 Biskup Cesario D'Amato, O.S.B. (1964 – 1971 jmenován sekretářem téhož dikasteria) (pro-presidente)
 Kardinál Luigi Traglia (1965 – 1967 odstoupil)
 Kardinál Angelo Dell'Acqua, O.Ss.C.A. (1967 – 1969 odstoupil)
 Arcibiskup Gennaro Verolino (1969 – 1986 pensionován)
 Arcibiskup Mario Schierano (1987 – 28. října 1990 zemřel)
 Kardinál Francesco Marchisano (4. září 1991 – 28. srpna 2004 odstoupil)
 Arcibiskup Mauro Piacenza (28. srpna 2004 – 3. září 2007 odstoupil)
 Kardinál Gianfranco Ravasi, od 3. září 2007

Pořadí viceprezidentů 
 Biskup Cesario D'Amato, O.S.B. (1971 – 1973 odstoupil)
 Kněz Michael John Zielinski, O.S.B. Oliv. (8. května 2007 – 2011 odstoupil)

Pořadí sekretářů 
 Monsignore Carlo Respighi (1917 – červen 1947 odstoupil)
 Kněz Antonio Ferrua, S.J. (1947 – 1971 odstoupil)
 Kněz Umberto M. Fasola (1971 – 1989 odstoupil)
 Kněz Carlo Carletti (1989 – 1992 odstoupil)
 Kněz Antonio Baruffa, S.D.B. (1992 – 1993 odstoupil)
 Prof. Fabrizio Bisconti (1993 – 18. července 2009 odstoupil)
 Monsignore Giovanni Carrù, od 18. července 2009

Odkazy

Reference

Související články 
 Svatý stolec

Externí odkazy 
 

Papežské komise